Съезд Советов СССР (Всесоюзный съезд Советов) — высший орган государственной власти СССР с момента образования Союза до принятия всесоюзной конституции 1936 года.

В последние годы существования СССР была создана система Съездов народных депутатов, которая имела существенные отличия, например, избрание по квотам от общественных организаций, территориальных округов и национально-территориальных округов.

Порядок формирования 
Составлялся из представителей Советов всех советских республик по нормам: от городских Советов — 1 депутат от 25 тыс. избирателей; от губернских (областных, краевых) и республиканских съездов Советов — 1 депутат от 125 тыс. жителей. Делегаты на Всесоюзный съезд Советов избирались на губернских (областных, краевых) автономных республиканских съездах Советов, а в союзных республиках, не имевших губернских (а затем областных, краевых) объединений, — непосредственно на съезде Советов республики.

Полномочия 
К исключительному ведению Всесоюзного съезда Советов относилось:
 внесение изменений в основные начала Конституции СССР,
 приём новых республик в состав СССР,
 установление основ перспективных планов развития народного хозяйства СССР и Государственного бюджета СССР, а также общих начал текущего законодательства.

Съезд Советов определял общее направление деятельности всех государственных органов, формировал Центральный исполнительный комитет СССР, ответственный перед ним и ему подотчётный.

Председателем всех восьми Всесоюзных съездов Советов был Михаил Калинин.

Всесоюзные съезды Советов

Примечания